Il campionato di A2 di pallacanestro maschile 1997-1998 è composto di 13 società, dopo l'esclusione di Battipaglia avvenuta a stagione in corso.
Le squadre giocano un girone di andata ed uno di ritorno seguito da una fase ad orologio dove ogni squadra incontra in casa le 3 squadre che la seguono in classifica e fuori casa le 3 che la precedono. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0.

Le prime 10 classificate vanno ai play-off dove si contendono le 2 promozioni in A1.

Retrocede l'ultima classificata.

Ai play-off partecipano le prime 10 classificate della regular season. Le squadre classificate tra il 7º ed il 10º posto si incontrano (7 vs 10 - 8 vs 9) in un turno preliminare (quarti) che si gioca al meglio delle 3 partite.

A seguire ci sono i 2 turni di semifinale e le relative finali con incontri al meglio delle 5 partite.

Stagione regolare

Classifica

Risultati
Lega Basket Serie A2 Tabellone Gare

Play-off

Girone A

Girone B

Verdetti
 promossa in serie A:  Casetti Imola.
 promossa in serie A:  Dinamica Gorizia.
 Ripescaggio in serie A2 in seguito al fallimento della Pasta Baronia Napoli e della Juve Caserta:  Serapide Pozzuoli.
Esclusa dal campionato successivo in seguito al suo fallimento:  Pasta Baronia Napoli, Juve Caserta

Note

Bibliografia
 Almanacco ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
1997-1998